Haidong bezeichnet:

 Haidong (海东市), Stadt in der chinesischen Provinz Qinghai
 Haidong (Dali) (海东镇), Großgemeinde der Stadt Dali in der chinesischen Provinz Yunnan
 Haidong (Bayuquan) (海东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Bayuquan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Haidong (Ledu) (海东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ledu in der chinesischen Provinz Qinghai